Смешанная парная сборная Словакии по кёрлингу на колясках — смешанная национальная сборная команда (составленная из одного мужчины и одной женщины), представляет Словакию на международных соревнованиях по кёрлингу на колясках. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Словакии (, ).

Результаты выступлений

(данные отсюда:)

Примечания

Ссылки 
 Словакия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Словакии

См. также 
 Мужская сборная Словакии по кёрлингу
 Женская сборная Словакии по кёрлингу
 Смешанная сборная Словакии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Словакии по кёрлингу
 Сборная Словакии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Словакии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Словакии по кёрлингу

Словакия
Кёрлинг в Словакии
Кёрлинг